Kohlberg névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Kohlberg (Esslingeni járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Kohlberg (Oberpfalz), település Németországban, Bajorországban
Személyek
Lawrence Kohlberg (1927 – 1987) amerikai pszichológus
Benny Kohlberg (1954) svéd sífutó